Лихтенфельс (нем. Lichtenfels) — топоним.

 Лихтенфельс (Верхняя Франкония) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.
 Лихтенфельс (Гессен) — город в Германии, в земле Гессен.
 Лихтенфельс (район) — район в Германии.